Сезон 1940/41 стал для «Манчестер Юнайтед» вторым сезоном в Военной лиге, товарищеском турнире, организованном в период Второй мировой войны.

Многие из футболистов, в том числе игроков «Манчестер Юнайтед», отправились на военную службу, но для тех, кто остался, Футбольная лига организовала специальный турнир, Военную лигу. Изначально Военная лига состояла из двух региональных дивизионов («Манчестер Юнайтед» выступал в Северном дивизионе). Очков за победы и ничьи не присуждалось, места распределялись по показателю соотношения среднего количества забитых мячей к пропущенным мячам. «Манчестер Юнайтед» завершил сезон с 14 победами, 8 ничейными результатами и 13 поражениями. Также клуб сыграл в Военном кубке Футбольной лиги, в котором проиграл «Эвертону» в первом раунде.

Военная лига. Северная региональная лига

Военный кубок Футбольной лиги

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1940/41 в Военной лиге 

1940/1941
Манчестер Юнайтед